Сервильяно Акино-и-Агилар (, 20 апреля 1874 — 3 февраля 1959), известен также как Сервильяно «Мианонг» Акино — военный и политический деятель Филиппин, участник Филиппинской революции (1896—1898) и филиппино-американской войны (1898—1902). Отец Бенигно Акино-старшего, дед Бенигно Акино-младшего и прадед бывшего (2010—2016) президента Филиппин Бенигно Акино III.

Биография 
Родился в Анхелесе, провинция Пампанга, в семье дона Браулио Акино и Петроны Иполито Агилар. Начальное образование получил дома, у частного репетитора, после чего переехал в Манилу, где окончил католический колледж и впоследствии — . В 1896 году Акино присоединился к тайной патриотической организации Катипунан. Был избран мэром города Мурсия (провинция Тарлак), после чего принял участие в боевых действиях против американских войск под командованием генерала , получил звание майора. В сражении возле вулкана Араят на острове Лусон потерпел поражение. После подписания в декабре 1897 года  между генерал-губернатором Филиппин и предводителем повстанцев Эмилио Агинальдо С.Акино был сослан в Гонконг вместе с Агинальдо и революционным правительством. В 1898 году С.Акино вернулся на Филиппины и присоединился к частям , которые сражались против американских войск. Был членом . В составе частей А.Луны С.Акино участвовал в штурме Манилы, но после их разгрома в сентябре 1902 года попал в плен к американцам и был приговорен к смертной казни через повешение. Спустя два года президент США Теодор Рузвельт своим указом помиловал С.Акино.
После освобождения С.Акино не участвовал в политической жизни.

Скончался 3 февраля 1959 года от сердечного приступа.

Личная жизнь 
Был женат на Гуадалупе Киамбао, в этом браке у них было трое детей: Гонсало (1893), Бенигно (1894) — известный филиппинский политик, и Амандо (1896). После смерти Гуадалупе Сервильяно женился на свояченице Белен Санчес, в этом браке у них был сын  (1949 – 2021), филиппинский политик и бизнесмен.

Эрминио родился, когда его отцу Сервильяно было 75 лет, через полтора года после смерти сводного брата Бенигно Акино — старшего.

Примечания

Литература 
 Quirino, Carlos. Who’s Who in Philippine History. Manila: Tahanan Books, 1995. ISBN 971-630-046-8, ISBN 971-630-035-2.

Сервильяно
Политики Филиппин
Выпускники университета Санто-Томас